Troglav ima več pomenov:

 Troglav, gora v Dinarskem gorovju na ozemlju Bosne in Hercegovine (1913 m)
 Troglav, studijski album slovenske hip hop skupine Matter iz leta 2018